Елисов — русская фамилия. 

 Известные носители 
 Елисов, Алексей Станиславович (в монашестве Александр; род. 1960) — архимандрит Русской православной церкви, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 Елисов, Борис Кузьмич (1925—1989) — советский деятель органов внутренних дел, генерал-полковник внутренней службы, участник Великой Отечественной войны.
 Елисов, Павел Александрович (1923—1987) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.